«Лето в феврале» () — британский фильм-драма, снятый в 2013 году режиссёром Кристофером Менолом.

Сюжет 
Основанная на реальных событиях история любовного треугольника, участниками которого стали выдающийся английский художник Альфред Джеймс Маннингс, его супруга Флоренс и друг семьи Гилберт Эванс.

В ролях 
 Эмили Браунинг — Флоренс Картер-Вуд
 Дэн Стивенс — Гилберт Эванс
 Доминик Купер — Альфред Джеймс Маннингс
 Хэтти Морахэн — Лаура Найт
 Шон Дингуолл — Гарольд Найт
 Миа Остин — Долли
 Макс Дикон — Джоуи Картер-Вуд

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Official website
 

Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы  Великобритании 2013 года
Фильмы Кристофера Менола
Экранизации романов Великобритании
Фильмы  о художниках